Yash Shah (né le ), également connu sous le nom de Rubber Boy, est un Indien contorsionniste. Il peut tourner sa tête de 180 °. Il a récemment participé à la série `` India's Got Talent  de Colors TV.

Petite enfance 
Yash Shah est né et a grandi à Surate, dans l'État du Gujarat, en Inde. Il a commencé le yoga à 16 ans. À 17 ans, il a été inspiré par Daniel Browning Smith, un contorsionniste américain, pour commencer la pratique, d'abord en regardant les vidéos de YouTube de Smith. En un an, il est devenu très flexible. Il détient maintenant deux records du monde et un national.

Expertise 
Il a un corps extrêmement flexible. Il est capable de faire pivoter sa tête de 180 ° vers l'arrière et peut se déplacer les deux épaules. Il peut faire pivoter son torse de 180 ° vers l'arrière, faire pivoter chaque main de plus de 360 ° et a une plage de flexion avant avancée. Il peut faire tourner ses jambes à 360 °.

Récompenses et faits saillants de carrière 
 
 
 
 

Artiste de cirque
Gymnastique
Gymnastique artistique
Gymnastique acrobatique